Montfa kan syfta på:
 Montfa, Ariège
 Montfa, Tarn